Athamanta verticillata är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz von Portenschlag-Ledermayer. Athamanta verticillata ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillata